est un personnage de la mythologie grecque, l'un des commandants des Thraces pendant la guerre de Troie, venu défendre les assiégés.

Son meurtre est raconté dans le cinquième livre de l'Iliade. Il tue le commandant achéen Diore d'un coup de lance après l'avoir gravement blessé avec un rocher. À ce stade, il est sur le point de dépouiller le corps de la victime, mais il est à son tour tué par Thoas.

Son fils Rhigmos sera tué par Achille dans une autre bataille.

Mortel de la mythologie grecque

Mythologie grecque de Thrace
Personnage de l'Iliade
Camp troyen dans la guerre de Troie